Mišinci est un toponyme qui peut désigner :
Mišinci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Mišinci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Žakanje, comitat de Karlovac.